Altanboulag ou Altanbulag est le nom de deux sum (districts) de Mongolie :
 Altanboulag, zone franche à la frontière avec la Russie ;
 Altanboulag.